Cornazzani – famiglia di musicisti del secolo XVI-XVII
Baldassare Cornazzani o Baldassarre Cornazzani
Fileno Agostino Cornazzani
Alberto Cornazzani
Adolfo Cornazzani – calciatore italiano